Мальчик, Мальчики — многозначное слово.
 Мальчик — ребёнок мужского пола.
 Мальчики (станция) — железнодорожная станция на территории города Люберцы.
 Мальчик — бродячая собака, которой в Московском метрополитене возведён памятник «Сочувствие».
 Мальчик для битья — мальчик, которого наказывали, когда принц плохо себя вёл или плохо учился.
 В литературе
 И мальчики кровавые в глазах — крылатая фраза из трагедии А. С. Пушкина (пушкинизм) «Борис Годунов».
 Мальчики — рассказ А. П. Чехова.
 Мальчик у Христа на ёлке — рождественский рассказ Фёдора Достоевского, написанный в 1876 году.
 Дикие мальчики — роман Уильяма Берроуза, был впервые издан в 1971 году.
 Мальчик в полосатой пижаме — роман, написанный ирландским писателем Джоном Бойном.
 Мальчик в полосатой пижаме — экранизация романа.
 Конь и его мальчик — фэнтезийный роман Клайва Стейплза Льюиса. Пятая книга «Хроник Нарнии».
 Голубь и мальчик — роман современного израильского писателя Меира Шалева.
 Кино

 Мальчик (фильм, 1969) — драма, 1969 год, Япония. Режиссёр — Нагиса Осима.
 Мальчик (фильм, 2010) — комедийная драма, 2010 год, Новая Зеландия. Режиссёр — Таика Вайтити.
 Мальчики (фильм, 1958) — фильм, 1958 год, СССР. Режиссёр — Суламифь Цыбульник.
 Мальчики (фильм, 1959) () — фильм, 1959 год, Франция.
 Мальчики (фильм, 1971) — фильм по одноимённому роману Александра Рекемчука, 1971 год, СССР. Режиссёр — Екатерина Сташевская.
 Мальчики (фильм, 1990) — драма, 1990 год, СССР. Режиссёр — Ренита Григорьева.
 Мальчики (фильм, 2013) () — драма, мелодрама, 2013 год, Нидерланды. Режиссёр — Миша Камп.  
 Злобный мальчик — мультфильм, созданный в Англии в 1999—2002 годах.
 Мальчики возвращаются — британская драма 2009 года.
 Мальчики из Бразилии — кинофильм Франклина Шеффнера по одноимённому роману Айры Левина.
 Мальчики с Востока — фильм режиссёра Робина Кампилло.
 Декабрьские мальчики — австралийский фильм 2007 года, снятый по одноимённому роману Майкла Нунана.
 Мальчик в перьях (телесериал)
 В искусстве
 Писающий мальчик — одна из наиболее известных достопримечательностей Брюсселя.
 Скорчившийся мальчик — скульптура Микеланджело.
 Мальчик, вытаскивающий занозу — римская бронзовая статуя сер. I в. до н. э.
 Мальчик, смотрящий на Луну — памятник в Старом городе Стокгольма.
 Голубой мальчик — портрет английского живописца Томаса Гейнсборо, написан в 1770 году.
 Мальчик с трубкой — картина, написанная художником Пабло Пикассо в 1905 году.
 Плачущий мальчик — репродукция картины итальянского художника Джованни Браголина.
 Музыка
 Мальчик (песня Serebro) — песня российского женского поп-трио «Serebro».
 Мальчик (песня «Винтажа») — песня российской поп-группы «Винтаж», 2009 год.
 Мальчик (песня Ёлки) — песня Павла Воли и Ёлки, 2011 год.

См. также